Leipziger Straße a Berlino
 Leipziger Straße a Francoforte sul Meno